Stanisław Kluz (1914-2011) – polski ksiądz katolicki, współpracownik "Tygodnika Powszechnego", duszpasterz akademicki 
 Stanisław Kluz (1917-1982) – polski ksiądz katolicki, więzień czasów stalinowskich